Свердловка — многозначный термин.

Населённые пункты

Казахстан 
 Свердловка — село в Кербулакском районе Алматинской области, в середине 1980-х годов присоединено к селу Жаналык (Развильное).
 Свердловка — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Свердловка — село в Денисовском районе Костанайской области.

Россия 
 Свердловка — посёлок в Дубровском районе Брянской области.
 Свердловка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Свердловка — деревня в Шиловском районе Рязанской области.

Украина 
 Свердловка — до 2016 года название села Пеньковка в Липовецком районе Винницкой области.
 Свердловка — до 2016 года название села Вольное в Светловодском районе Кировоградской области.
 Свердловка — до 2016 года название села Твердохлебово Сватовского района Луганской области.
 Свердловка — до 2016 года название села Новоегоровка Сватовского района Луганской области.
 Свердловка — до 2016 года название села Деснянское в Коропском районе Черниговской области.

Другие значения 
 «Свердловка» — неофициальное название Городской клинической больницы № 31 Санкт-Петербурга